Трипразеодималюминий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид алюминия и празеодима с формулой AlPr, кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Трипразеодималюминий образует кристаллы ,
структура типа станнида триникеля NiSn.

При температуре 330 °C происходит переход в фазу ,
структура типа тримедьзолота AuCu.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 630 °C.

Примечания 

празеодима